Jelin ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Jelin (1550–1610), deutscher Bildhauer der Renaissance
 Jewgeni Iwanowitsch Jelin (* 1962), russischer Politiker
 Meir Jelin (1910–2000), sowjetischer Schriftsteller in jiddischer und litauischer Sprache

Jelin steht für:
 Jelin (Oper), Oper von Aldo Brizzi (2021)

Jelin steht für:
 Jelin (Oper), Oper von Aldo Brizzi

Siehe auch:
 Yelin